Профспілко́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Профспілковий провулок — провулок у місті Івано-Франківськ.
 Профспілковий провулок — провулок у місті Київ.
 Профспілковий провулок — провулок у місті Севастополь.
 Профспілковий провулок — провулок у місті Суми.
 Профспілковий провулок — провулок у місті Черкаси.

Провулки